Imperator était le titre attribué aux généraux romains vainqueurs, lors de leur retour de campagne militaire.
 L’Imperator était un paquebot transatlantique.
 Imperator est le pseudonyme d'un musicien de black metal norvégien membre du groupe Abomino Aetas.
 Imperator est le nom spécifique d'un crocodile fossile, le Sarcosuchus imperator.
 Imperator est une classe de vaisseau spatial de combat dans l'univers fictif de Star Wars.
 Imperator est le nom d'un jeu sur PC développé par EA Mythic, de type jeu de rôle en ligne massivement multijoueur. Le développement a été annulé. L'histoire du jeu se déroule dans un univers alternatif et futuriste, où l'Empire romain ne se serait jamais écroulé et se serait même étendu sur d'autres planètes.
 Imperator est le titre que porte le Grand Maître de l'Antiquus Mysticusque Ordo Rosae Crucis.
 Imperator est une gamme de la marque de guitares Lâg.
 Imperator, série de bande dessinée écrite par Valérie Mangin.
 Imperator, marque française de matériel de développement et de tirage photographique.

Patronyme   
 Márcia Imperator, actrice brésilienne.